Slaget vid Rabaul kan avse flera militära slag som skedd i eller i närheten av Rabaul på Niu Briten i Bismarckarkipelagen under första och andra världskriget.

Ockupationen av Rabaul 1914 av Australian Naval and Military Expeditionary Force.
Slaget vid Rabaul (1942)
Bombningen av Rabaul (1942)
Bombningen av Rabaul (november 1943)
Slaget om Niu Briten (fältslag) 1943-45